Magnolia Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Magnolia Township (Arkansas)
 Magnolia Township (Illinois)
 Magnolia Township (Iowa)
 Magnolia Township (Minnesota)